Amerikai Egyesült Államok
Gilman (Colorado)
Gilman (Illinois)  
Gilman (Iowa)
Gilman (Minnesota)
Gilman (Montana)
Gilman (Vermont) 
Issaquah, régi neve Gilman
Gilman (Pierce megye, Wisconsin)
Gilman (Taylor megye, Wisconsin)